Le nom Trimet peut faire référence à :
 Trimet Aluminium SE, une société allemande de production d'aluminium ;
 l'usine Trimet, à Saint-Jean-de-Maurienne, en France ;
 TriMet (anciennement : Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon), l'opérateur public de transports gestionnaire du métro léger et du tramway de Portland.